Willow Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Willow Lake Township (Minnesota)
 Willow Lake Township (North Dakota)
 Willow Lake Township (South Dakota)